Heinrich Justi ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Justi (Politiker, 1804) (1804–1878), slowakischer Politiker, Bürgermeister von Preßburg 
 Heinrich Justi (Politiker, 1876) (1876–1945), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (DNVP, CNBL), MdL Preußen
 Heinrich Ernst Justi (1759–1821), deutscher Arzt